Мостовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Мостовская волость (Гродненский уезд) — в составе Гродненской губернии
 Мостовская волость (Екатеринбургский уезд) — в составе Пермской губернии
 Мостовская волость (Красноуфимский уезд) — в составе Пермской губернии
 Мостовская волость (Курганский уезд) — в составе Тобольской губернии
 Мостовская волость (Ялуторовский уезд) — в составе Тобольской губернии
 Мостовская волость (Старобельский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Мостовская волость (Ананьевский уезд) — в составе Херсонской губернии